Steget efter kan avse:

 Steget efter (film) - filmatiseringen av Hanning Mankells roman från 2005
 Steget efter (roman) - romanen av Henning Mankell från 1997
 Steget efter (tecknad serie) - en politisk satirserie på högerkanten